FGU est un sigle qui peut désigner :
 Fantasy Games Unlimited, une société américaine éditrice de jeux de rôle.

FGU est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Fangatau, un aérodrome situé sur l'atoll de Fangatau en Polynésie française, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports